Натуральне число 1706
 1706 рік до нашої ери
 1706 рік нашої ери